Натуральне число 2042
 2042 рік до нашої ери
 2042 рік нашої ери